Serena Williams e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ai Sugiyama e Mahesh Bhupathi hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Kimberly Po e Donald Johnson.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Leander Paes (secondo turno)
 Ai Sugiyama /  Mahesh Bhupathi (campioni)
 Rennae Stubbs /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Corina Morariu /  Jared Palmer (secondo turno)

 Elena Lichovceva /  Mark Knowles (primo turno) 
n/a 
 Larisa Neiland /  Rick Leach (quarti di finale) 
 Mary Pierce /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 1999